

Cinema
 Una chiamata nella notte (South Beach) – film statunitense del 1993 diretto da Fred Williamson e Alain Zaloum

Geografia
 South Beach – quartiere di Miami Beach, Florida
 South Beach – census-designated place in Florida
 South Beach –  complesso residenziale a Singapore

Televisione
 Miami Beach (South Beach) – serie televisiva statunitense trasmessa nel 1993
 South Beach – serie televisiva statunitense trasmessa nel 2006